Chalino () ist der Name russischer Orte:

 Chalino (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Chalino (Solnzewo), Dorf im Rajon Solnzewo, Oblast Kursk
 Chalino (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir